Єржиковський Олег Сергійович ( 1939) — український живописець, син Сергія Єржиковського.
 Єржиковський Сергій Миколайович (1895—1989) — український радянський живописець і графік.